Camuñas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camuñas (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Camuñas (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar